Никола Игњатовић (Смедеревска Паланка, 2. фебруар 1998) српски је фудбалер који тренутно наступа за Раднички из Сремске Митровице.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 

Рођени 1998.
Паланчани (Смедеревска Паланка)
Српски фудбалери
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери ОФК Београда
Фудбалери Жаркова
Фудбалери Радника Сурдулице
Фудбалери Радничког Сремска Митровица
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије